Azcona ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Azcona (* 1988), spanischer AktionskKünstler
 Agustín Azcona († 1860?), spanischer Dramatiker
 Ahikar Azcona, spanischer Schauspieler und Hörfunkmoderator
 Elizabeth Azcona Bocock (* 1969), honduranische Politikerin

 Juan Sánchez-Azcona y Díaz Covarrubias (1876–1938), mexikanischer Botschafter
 Rafael Azcona (1926–2008), spanischer Drehbuchautor

Siehe auch:
 Ascona (Begriffsklärung)